Swobodny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Swobodny, Stadt in der Oblast Amur

 Swobodny (Saratow, Basarny Karabulak), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow, Rajon Basarny Karabulak
 Swobodny (Swerdlowsk), „geschlossene“ Siedlung städtischen Typs (SATO) in der Oblast Swerdlowsk

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Swobodny (Adygeja), in der Republik Adygeja
 Swobodny (Region Altai), in der Region Altai
 Swobodny (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Brandlauken, 1938–1946 Brandfelde, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Swobodny (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Swobodny (Krasnodar, Abinsk), in der Region Krasnodar, Rajon Abinsk
 Swobodny (Krasnodar, Korenowsk), in der Region Krasnodar, Rajon Korenowsk
 Swobodny (Krasnodar, Pawlowskaja), in der Region Krasnodar, Rajon Pawlowskaja
 Swobodny (Krasnodar, Primorsko-Achtarsk), in der Region Krasnodar, Rajon Primorsko-Achtarsk
 Swobodny (Krasnodar, Sewerskaja), in der Region Krasnodar, Rajon Sewerskaja
 Swobodny (Krasnodar, Ust-Labinsk), in der Region Krasnodar, Rajon Ust-Labinsk
 Swobodny (Kursk), in der Oblast Kursk
 Swobodny (Mordwinien, Jelniki), in der Republik Mordwinien, Rajon Jelniki
 Swobodny (Mordwinien, Kotschkurowo), in der Republik Mordwinien, Rajon Kotschkurowo
 Swobodny (Nischni Nowgorod, Alamassowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Wosnessenskoje, Landgemeinde Alamassowo
 Swobodny (Nischni Nowgorod, Sarma), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Wosnessenskoje, Landgemeinde Sarma
 Swobodny (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Swobodny (Rjasan, Kadom), in der Oblast Rjasan, Rajon Kadom
 Swobodny (Rjasan, Ucholowo), in der Oblast Rjasan, Rajon Ucholowo
 Swobodny (Rostow, Kuibyschewo), in der Oblast Rostow, Rajon Kuibyschewo
 Swobodny (Rostow, Tazinskaja), in der Oblast Rostow, Rajon Tazinskaja
 Swobodny (Rostow, Zelina), in der Oblast Rostow, Rajon Zelina
 Swobodny (Samara), in der Oblast Samara
 Swobodny (Saratow, Dergatschi), in der Oblast Saratow, Rajon Dergatschi
 Swobodny (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Swobodny (Tula, Lipizy), in der Oblast Tula, Rajon Tschern, Landgemeinde Lipizy
 Swobodny (Tula, Maloje Skuratowo), in der Oblast Tula, Rajon Tschern, Landgemeinde Maloje Skuratowo

Swobodny steht außerdem für:
 Kosmodrom Swobodny, Raketenstartplatz in Russland